Acle steht für:
 Acle, eine Stadt in Großbritannien

ACLE ist die Abkürzung für:
 Akut Kutaner Lupus erythematodes, siehe Lupus erythematodes

ACLE